

Danza 
 A Month in the Country – balletto di Frederick Ashton del 1976

Film 
 A Month in the Country – film per la televisione del 1977 diretto da Quentin Lawrence
 A Month in the Country – film per la televisione del 1985 diretto da Bill Hays
 Un mese in campagna (A Month in the Country) – film del 1987 diretto da Pat O'Connor

Letteratura 
 Un mese in campagna (A Month in the Country) – romanzo di J. L. Carr del 1980

Pagine correlate 
 Un mese in campagna